een gemeente in Slowakije:
Sklabiná, regio Banská Bystrica
Sklabiňa, regio Žilina